GWB est un sigle qui peut désigner :
 la Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (en français, Loi sur la restauration de la fonction publique), la loi qui permit aux dirigeants nazis de destituer les fonctionnaires juifs ou considérés comme politiquement hostiles ;
 le pont George-Washington (George Washington Bridge), un pont suspendu payant qui traverse l'Hudson, entre la ville de New York et celle de Fort Lee.
 George Walker Bush, le  président américain.